Nemzeti Bajnokság I var Ungerns högstadivision i fotboll säsongen 1936/1937.

Slutställning

Källor

 Ungern - Lista över serietabeller (RSSSF)

1936 i Ungern
1937 i Ungern
Fotbollssäsongen 1936/1937
Fotboll i Ungern